Флаг Можа́йского городского округа Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Первоначально данный флаг был утверждён 2 марта 1999 года, как флаг муниципального образования «Можайский район Московской области» (после муниципальной реформы 2006 года — Можайский муниципальный район Московской области), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 443.

Флаг, его описание и Положение о флаге прошли геральдическую экспертизу в Государственной герольдии при Президенте Российской Федерации и получили одобрительную рекомендацию для утверждения.

28 июня 2012 года, решением Совета депутатов Можайского муниципального района № 450/2012-Р, было утверждено «Положение» о флаге Можайского муниципального района Московской области.

Решением Совета депутатов Можайского муниципального района от 21 февраля 2013 года № 544/2013-Р, предыдущее решение было признано утратившим силу.

Решением Совета депутатов Можайского муниципального района от 21 февраля 2013 года № 545/2013-Р, было утверждено новое положение о флаге Можайского муниципального района Московской области.

Законом Московской области от 27 января 2018 года № 1/2018-ОЗ, 9 февраля 2018 года все муниципальные образования Можайского муниципального района были преобразованы в Можайский городской округ.

Описание 
«Белое (серебряное) полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее в центре красную с жёлтыми (золотыми) швами крепость — главную фигуру герба Можайского муниципального района».

«Флаг представляет собой белое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее в центре красную с жёлтыми (золотыми) швами крепость — главную фигуру герба Можайского района».

Обоснование символики 
Флаг Можайского муниципального района разработан на основе современного герба Можайского муниципального района, который был создан на основе исторических гербов города Можайска Московской губернии, утверждённых а и а, описание которого гласит:

В серебряном щите, червлёная зубчатая каменная стена, с шестью круглыми таковыми же башнями, с серебряными швами и открытыми воротами.

Стена с воротами символизирует славное военное прошлое Можайска как крепости, защищавшей западные подступы к городу Москве.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, тепла и энергии.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

См. также

Примечания

Литература 
 Официальные символы Подмосковья. — Москва: Геральдический совет при Президенте РФ, Геральдическая комиссия при Губернаторе Московской области, Союз геральдистов России, 2003. — 158 с. — С. 73. ISBN 5-900971-20-1